błonka (Athelia) – rodzaj grzybów z rodziny Atheliaceae
 błonka (łac. membrana) – część półpokryw pluskwiaków różnoskrzydłych